Юная Мисс США 2013 () — 31-й национальный конкурс красоты, проводился в Imperial Ballroom, , Нассау, Багамские Острова. Победительницей стала Кессиди Вольф, представлявшая штат Калифорния. 50 штатов и Округ Колумбия приняли участие в конкурсе. Конкурс транслировался на сайте организаторов конкурса, на сайте UStream и на консолях Xbox 360 через Xbox Live.

Результат

Места 

‡ Голосование в Топ 16 проходило через интернет и с посредством СМС.

Специальные награды

События

Голосование болельщиков 
Болельщики могли проголосовать за участницу, которая вошла в полуфинал (Топ-16) с 15 июля по 9 августа. В голосовании болельщиков победила Бренда Смит-Лезама из штата Миссури.

Предварительное соревнование (Ustream) 
Предварительное соревнование было проведено 9 августа, за день до финала.

Финал (Ustream и Xbox Live) 
Во время финального шоу были объявлены 16 лучших, которые соревновались в купальниках и вечерних платьях. После конкурса вечерних платьев у девушек за кулисами взял интервью Карл Шмид, после чего шоу прервалось. Топ-5 были объявлены и заданы вопросы о себе. Затем судьи задали подготовленные для них вопросы. Каждой финалистке давалось 30 секунд для ответа на вопрос. Судьи бросили последний взгляд на 5 лучших финалисток, и Логан Вест в последний раз прошлась по сцене в качестве Мисс Teen USA, прежде чем короновать свою преемницу Кэссиди Вульф.

Судьи 
 
 Лиза Карвальо
 Дениз Гарридо
 Чак Лабелла
 Фред Нельсон

Участницы

Историческое примечание 
 Вторая победа участницы из штата Калифорния

Трансляция 
Трансляция на XBox Live осуществлялась в следующих странах:

См. также 
 Мисс США 2013
 Мисс Америка 2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Юная Мисс США»
 beautypageantnews.com
 Miss Delaware Teen USA Melissa King sex video

Юная мисс США
2013 год на Багамских Островах
События 10 августа
Август 2013 года
Нассау (Багамские Острова)